Dirty Dancing steht für:

 Dirty Dancing, US-amerikanischer Spielfilm von Emile Ardolino (1987)
 Dirty Dancing (Soundtrack), Soundtrackalbum zum Film (1987)
 Dirty Dancing (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1988 bis 1989)
 Dirty Dancing (Album), Musikalbum des Produzentenduos Swayzak (2002)
 Dirty Dancing (Musical), Musik- und Tanzshow von Eleanor Bergstein (2004)
 Dirty Dancing 2, US-amerikanischer Spielfilm von Guy Ferland (2004)
 Dirty Dancing: The Time of Your Life, britische Tanzshow (2007)
 Dirty Dancing (New-Kids-on-the-Block-Lied), Lied (2008)
 Dirty Dancing (2017), US-amerikanischer Fernsehfilm und Neuverfilmung
 Dirty Dancing (Glockenbach-Lied), Lied (2022)